Juch ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Wilhelm Juch (1774–1821), deutscher Mediziner, Chemiker, Naturforscher und Apotheker
 Dirk Juch (* 1966), deutscher Fußballspieler
 
 Heinz Juch (1920–2013), deutscher Politiker (SED)
 Hermann Juch (1908–1995), österreichischer Jurist, Sänger und Operndirektor
 Hermann Paul Juch (1676–1756), deutscher Mediziner
 Karl Juch (1801–1858), deutscher Pfarrer und Gymnasiallehrer 
 Karl Juch (1911–1994), deutscher Lehrer und Künstler
 Kurt Juch, deutscher Politiker (SED), Oberbürgermeister von Nordhausen 
 Otto Juch (1876–1964), österreichischer Finanzfachmann und Politiker

Siehe auch:
 Le Juch